Сен-Мори́с-де-Лестапе́ль, Сен-Моріс-де-Лестапель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Бордо, 45 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Морис-де-Лестапель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-де-Лестапель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна